Benedicto Godoy Véizaga – calciatore boliviano
 Betty Veizaga – musicista boliviana
 Marcos Rodolfo Ferrufino Veizaga – calciatore boliviano
 Wálter Veizaga – calciatore boliviano